Norrgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norrgöl, sjö i Åtvidabergs kommun,  (16,7 ha)
Norrgölen (Långasjö socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Norrgölen (Månsarps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Norrgölen (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Norr- och Södergölen, två små sjöar i Eksjö kommun, 
Norrgölen (Oppeby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Norrgölen (Ulrika socken, Östergötland, 644004-148096), sjö i Linköpings kommun, 
Norrgölen (Ulrika socken, Östergötland, 644177-147432), sjö i Linköpings kommun,

Se även
Norregöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn